Eurypegasus är ett släkte av fiskar. Eurypegasus ingår i familjen Pegasidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spiggartade fiskar
Eurypegasus